Das Beamten-Selbsthilfewerk, kurz BSW (auch: BSW. Der Vorteil für den Öffentlichen Dienst; früher: BSW. Der BonusClub) ist ein deutsches Kundenbindungsprogramm.

Geschichte 
Das 1960 von Zollbeamten in Hamburg gegründete Unternehmen ist eines der ältesten bundesweiten Bonussysteme. Aus dem gemeinsamen Heizmaterialeinkauf entwickelte sich das Beamten-Selbsthilfewerk mit dem Ziel, den Mitglieder genannten Teilnehmern – Beamten und öffentlich Bediensteten – Einkaufsrabatte zu erschließen. Der Sitz der Hauptverwaltung ist in Bayreuth.

Mitgliedschaft 
Die Teilnahme am BSW ist kostenpflichtig; es wird eine Aufnahmegebühr und ein jährlicher Mitgliedsbeitrag erhoben.

Beim Einkauf in einer BSW-Partnerfirma wird der Umsatz über die Mitgliedskarte erfasst und der als „Vorteil“ bezeichnete Bonus dem Mitgliedskonto gutgeschrieben. Der Kunde erhält auf diese Weise prozentuale Rabatte beim Einkauf bei den Partnerfirmen.

Betrieb 
Den Betrieb übernimmt die zur AVS-Holding gehörende BSW Verbraucher-Service Beamten-Selbsthilfewerk GmbH. Unter dem Dach der AVS Holding GmbH verwalten BSW und AVS Abrechnungs- und Verwaltungs-Systeme GmbH (AVS) 5 Millionen Kundenkarten. Beispiel: Entdeckerpass der Metropolenregion Nürnberg. Insgesamt sind in der AVS Holding rund 200 Mitarbeiter beschäftigt.

Weblinks 
 BSW-Homepage
 Jahresabschluss BSW Verbraucher-Service Beamten-Selbsthilfewerk GmbH

Einzelnachweise 

Kundenbindungsprogramm
Unternehmen (Bayreuth)
Gegründet 1960